Voici la liste des personnages de la série Yu-Gi-Oh! Zexal.

Personnages principaux

Yuma Tsukumo 
Yuma Tsukumo est le personnage principal de la série. Il est un joyeux et énergique garçon qui est mauvais à la fois à l'école et en duel, mais que ne peut ni refuser un défi, ni abandonner. Toutefois, il va petit à petit s'améliorer avec l'aide d'Astral.
Il utilise sans arrêt l'expression "ressentir les flux" signifiant ne jamais abandonner et relever les défis.
Il porte une clé spéciale, la clé dorée, qui lui a été donnée par ses parents aventuriers, qui parvient à débloquer une porte d'une autre dimension, où il rencontre Astral. Il utilise un deck donné par son père, même si pour certaines raisons sa famille est contre le fait qu'il fasse des duels. Sa carte maîtresse est Numéro 39 : Utopie. En accord avec le trailer de l'animé, le Deck de Yuma dans la série sera principalement basé sur les monstres de type Guerrier. Plus tard, il arriva à avoir le pouvoir du Numéro de chaos, qui permit à Utopie d'évoluer, et se transformer en Numéro C39 : Rayon Utopie, qui devient sa nouvelle carte maîtresse.

Astral 
Astral est un mystérieux esprit  que Yuma rencontre, mais qui ne peut être vu ou entendu que de Yuma, Haruto (Hart), Tron (Vétrix), Dr Faker, Rébecca, Grippa, Prince Noir et les barians. Il offre sa sagesse et son expertise en duel à Yuma, qui a des lacunes en tactiques de duel, afin d'obtenir les 99 cartes Numéros qui contiennent des fragments de sa mémoire. Assez curieux, Astral fait une liste de ses observations de Yuma et du comportement des autres humains. Astral habite dans un monde spécial (Astralworld) qui existe à l'intérieur de la clé de Yuma. Astral est toujours là pour soutenir et aider Yuma, et est d'ailleurs bien plus vif d'esprit que lui. Il est également amoureux de Rébecca.

Shark 
Ryouga Kamishiro (Réginald Kastle) est le rival de Yuma et une racaille de l'école, qui est surnommé "Shark". Il était à la base un duelliste de championnat avant qu'il ne soit disqualifié pour avoir regardé les cartes de son adversaire, devenant finalement un délinquant. Pendant son duel contre Yuma, il est brièvement possédé par le carte Numéro, "Numéro 17 : Dragon Léviathan", mais Astral lui a pris après que Yuma l'ai battu. Shark utilise un deck rempli de monstres de type Poisson, sa carte maîtresse étant "Lanceur de Rayons sombre", une carte capable de détruire les Numéros, qui ne peuvent normalement être détruits par d'autres Numéros.Shark bat Yuma dans l’épisode 10  et a fait un tag duel avec Yuma,on s'aperçoit plus tard que c'est un barian du nom de Nash.

Rio Kamishiro (Kastle)  est la sœur de Shark. Malgré son apparence et avant de passer beaucoup de temps à l'hôpital, elle se met en colère lorsque les choses ne vont pas comme elle le désir. On le voit généralement lors de la conversation avec son frère. Elle est très compétente en sport. Rio est également gentille et a beaucoup d'empathie. Elle a une connexion avec le Monde barytiques inconnue, et ses habitants. Malgré tout cela,elle a une peur terrible des chats. Sa carte maîtresse est, "Zerofyne bête des glaces".On s'aperçoit quelle est une barian

Au cours de sa vie passée, Rio a été le souverain d'un Royaume avec son frère, Shark. Un jour, son Royaume a été attaqué par Vector, qui était alors un conquérant Prince, tête d'une flotte de navires de guerre et plusieurs monstres à raser et de piller son Royaume. 

Kotori Mizuki (Tori Meadows)  est la camarade de classe de Yuma et son amie d'enfance. Elle a une lunette de duel pour voir Yuma combattre dans des Duels à Réalité Augmentée. On la voit toujours soutenir Yuma, peu importe les circonstances, et semble avoir le béguin pour ce-dernier. Elle est aussi intelligente, et douée avec l'ordinateur. Elle a développé une rivalité avec Cathy pour l'affections de Yuma. Elle fait partie du Club d’enquête sur le mystère des cartes numéros.

Tetsuo Takeda (Bronk Stone) 
Tetsuo Takeda est l'ami de Yuma et un duelliste talentueux, mais qui a été battu par Shark au tout début de la série. Il est connu pour avoir battu Yuma déjà au moins 20 fois, et se demande si Astral existe véritablement. Malgré son comportement dur envers Yuma, il est clair qu'il le considère comme un ami. Il se balade souvent en skate. Il fait partie du Club d'enquête sur le mystère des cartes numéros.

Famille de Yuma

Akari Tsukumo (kari Tsukumo) 
Akari Tsukumo  est la sœur aînée de Yuma, qui travaille en tant que reporter à partir de chez elle. Elle semble ne pas vouloir que son frère fasse des duels.

Haru Tsukumo 
Haru Tsukumo est la grand-mère de Yuma et de Akari, qui s'est occupée d'eux car leurs parents ont disparu. Elle est souvent gentille mais devient quelquefois stricte sur certaines choses.

Kazuma Tsukumo 
Kazuma Tsukumo est le père d'Akari et de Yuma Tsukumo. Il est un aventurier qui voyage avec sa femme Mirai. Avant de partir explorer des ruines anciennes avec sa femme, il a donné son deck à son fils. Il est aussi le créateur de la phrase que dit tout le temps Yuma : "Kattobingu", ainsi que de son esprit de défi. Lui et Yuma sont allés en exploration quand Yuma était plus jeune, et il lui a enseigné de ne jamais abandonner. 

Lors d'une exploration avec sa femme dans une montagne enneigée, ils ont été pris dans un tremblement de terre. Alors qu'ils étaient sur le point de tomber dans une crevasse, Kazuma décida de se sacrifier pour que sa femme reste en vie. Ce faisant, il rencontra un être du Monde Astral, similaire à Astral, qui lui donna la Clé de l'Empereur et qui lui a montré l'actuelle crise dans le Monde Astral. 

Il a demandé à Akari  de faire attention aux duels de Yuma, en disant qu'un grand destin s'éveillerait un jour, ce qui veut dire qu'il savait que Yuma libèrerait Astral et les Numbers dans notre monde.

En ce moment, il se trouve dans le Monde Astral à cause de Dr. Faker qui l'a sacrifié pour ouvrir une porte inter-dimensionnelle pour aller au monde Barian.

Mirai Tsukumo 
Mirai Tsukumo est la mère d'Akari et de Yuma Tsukumo. Elle est une aventurière qui voyage avec son mari Kazuma.

Camarades de classe

Takashi Todoroki (Caswell Francis) 
Takashi Todoroki  est le délégué de la classe de Yuma. Il a tendance à dire "pour résumer" quand il termine une déclaration sur un sujet. Il fait partie du Club numbers

Tokonosuke (Flip) 
Tokonosuke est un enfant malin qui fait souvent des remarques comme quoi tout dans le monde a une face cachée. Ayant été brutalisé quand il était plus jeune, Tokunosuke avait appris à jouer en faisant des coups bas afin de remporter les duels. Cependant, après que Yuma l'ait battu en duel, il apprend à être plus amical. Son deck consiste principalement de monstres qui utilisent des effets flip.
Il a l'habitude de terminer ses phrases par "ura", signifiant "inversé".
Il fait partie du Club Numbers.

Cathy 
Surnommée Cat, Cathy est une fille timide qui a un coup de foudre pour Yuma mais qui ne se fait pas trop remarquer en classe. De ce fait, elle se faufile parfois dans la chambre de Yuma pour faire différentes choses pendant son sommeil. Elle est un peu plus confiante en tant que duelliste, et utilise un deck qui a pour thème les chats. Elle a prétendument la faculté de communiquer avec les chats. Elle fait partie du Club Numbers.

Autres Alliés

Obomi (Lilybot) 
Obomi est un robot de nettoyage (un Obot en japonais), supposé de sexe féminin, qui a été programmé à la base pour assister les cambriolages. Lorsqu'elle a été endommagée lors d'une escapade, elle a été trouvée et réparée par Yuma et ses amis et vit à présent avec la famille de Yuma. Elle utilise un deck Robot Poubelle composé d'animaux fabriqués à partir d'appareils délabrés.

Fuya Okudaira (Nelson Andrews/Sparrow) 

'Fuya Okudaira'' est un enfant-acteur qui joue le rôle principal - Esper Robin (v.j.)/Le Sparo(v.f.) - dans un programme télévisé, auquel Astral s'interesse particulièrement. À la différence du personnage qu'il représente, Fuya est plutôt timide et est effrayé facilement, se sentant parfois seul. Ainsi, il doit cacher son vrai soi pour maintenir son image publique. Il devient possédé par la carte Numbers, Number 83 : Reine de la Galaxie, et commence à causer des problèmes en se croyant pour le vrai Esper Robin/ Sparo. Son deck tourne autour de monstres basés sur les personnages de son programme télévisé, sa carte clé étant D.D. ESPer Star Robin.

 Rokujuro Rokujuro est un vieil homme propriétaire d'une Loge de Duel dans les montagnes autour d'Heartland, et un vieil ami d'Haru, la grand-mère de Yuma. Il a appris des choses importantes à Yuma sur les Monstres de Duel : sur comment ils sont en vie et, tout particulièrement, qu'ils ressentent eux aussi la peur dans une situation effrayante. Ses enseignements ont changé la manière qu'a Yuma de faire ses duels, en protégeant plus ses monstres pendant ses duels. Finalement, il donne à Yuma le Deck Caché que recherchait Yamikawa. 
Il utilise un deck Statue dans des duels Statue
 Note : les statues de son sanctuaire représentent des anciens monstres qui appartenaient aux héros de la saga Yu-Gi-Oh! comme le Magicien et la Magicienne des Ténèbres de Yugi Muto, Néos et Ailes de feu de Jaden Yuki, le Dragon noir aux yeux rouges de Joey Wheeler et le Dragon blanc aux yeux bleus de Seto Kaiba.

 Anna Kozuki Anna Kozuki est une ancienne camarade de classe de Yuma et de Kotori qui a, à ce qu'on dit, eu un coup de foudre pour Yuma, mais a réalisé plus tard que le garçon qu'elle aime en réalité est quelqu'un d'autre avec un nom similaire. Elle porte avec elle un gros lance-roquette, qui peut également la faire voler, mais elle a des difficultés à le contrôler correctement. Elle utilise un deck Chemin de Fer qui se concentre à invoquer des monstres de haut niveau et à infliger des dommages par effet. 

 Antagonistes 
 Dr. Faker Dr. Faker est un homme maléfique qui souhaite prendre le contrôle de tous les Numéros. Il a pactisé avec le Monde Valian pour détruire le Monde Astral. Il est le père de Kaito et Haruto. Après deviendra gentil grâce à Yuma, Shark et Kaito.

 Kaito Tenjo (Kite Tenjo) Kaito Tenjo est un “Numbers Hunter” (chasseur de Numéros) qui collecte les Numéros pour le Dr. Faker, son père, afin d'aider son frère malade, Haruto. Assisté par un robot appelé Orbital-7, il a la faculté d'arrêter le temps pour tout le monde sauf ceux possédant des Numéros. À la différence d'Astral, à chaque fois qu'il retire une carte numéros d'un adversaire battu, il prend aussi son âme, laissant leur corps atrophié. Il possède plusieurs cartes Numéros mais sa carte clé est le Dragon Photon aux Yeux Galactiques, un monstre à effet qui devient plus fort contre des monstres Xyz. Astral semble avoir été traumatisé par Kaito lors du duel entre Yuma et Kaito. La voix française de Kaito est Pierre Lognay qui est aussi le comédien qui double Jack Atlas dans Yu-Gi-Oh! 5D's.

 Haruto Tenjo (Hart Tenjo) Haruto Tenjo est le jeune frère de Kaito qui peut créer des chemins vers d'autres réalités. Il a utilisé cette faculté pour envoyer des détritus collectés de la Ville d'Heartland pour attaquer le monde d'Astral.

 M. Heartland M. Heartland est la personne chargée de relayer les ordres du Dr. Faker à Kaito Tenjo et est l'actuel maire d'Heartland et pourrait bien être l'un des antagonistes avec le Dr. Faker.

 Orbital 7 Orbital 7 est l'assistant robot de Kaito. Il a la possibilité de se déployer en un gigantesque robot avec des perceuses au bout de ses bras, ou de se transformer en jet pack pour faire voler Kaito vers une autre destination. Kaito ne semble pas éprouver de pitié à son regard, et ne tient pas énormément à lui. Orbital 7 lui est totalement dévoué, et malgré sa maladresse à certains moments, lui est très utile.

 Droit (Dextra) Droit est la bras droit de M. Heartland, et une des membres du comité responsable du WDC avec Gauche. Elle est aussi une chasseuse de Numbers, et utilise un deck Papillon Assassin. Elle est aussi amoureuse de Kaito.

 Gauche (Nistro) gauche est le bras droit de M. Heartland avec Droite , et utilise un deck Videur, qui se concentre à invoquer des monstres de haut niveau afin de punir et d'attaquer inlassablement l'ennemi. Durant le WDC, il utilise un deck Challenger Héroïque, un deck qui lui a été donné par M. Heartland, est un deck très furieux qui peut contrer n'importe quoi. Sa carte maîtresse est le Challenger Champion : Excalibur. Il a peut-être des sentiments pour Droite. La voix française de Gauche est fait par Olivier Cuvelier celui qui avait fait celle d'Aster Phoenix de Yu-Gi-Oh! GX

 Tron (Vetrix) Tron son vrai nom est Byron Arklight c'est un mystérieux enfant masqué qui conspire quelque chose pendant le WDC. Il est le leader de la famille Arklight. Il est en fait le père de V,IV et III, il a subi le même accident de Kazuma et a réussi à sortir du monde Barian, mais il a subi des transformations physiques, son seul but est de se venger de Dr. Faker. La voix française de Tron est faite par Alessandro Bevilacqua le comédien qui avait fait la voix de Jaden Yuki dans Yu-Gi-Oh! GX

 IV IV (ou Quattro) est un homme aux cheveux rouges et jaunes qui est le grand-frère  de III Michael . Il était l'adversaire que Shark a une fois affronté dans un tournoi national, et qui avait tout fait pour qu'il soit disqualifié. Posant son deck sur le rebord d'un pot de fleurs, il avait fait en sorte que Shark aperçoive les cartes éparpillés sur la table et jette un coup d'œil à leur contenu.  Il utilise un deck Poupée Truqué. Son vrai nom est Thomas Arclight. La voix de Quattro est Tony Beck qui est le comédien qui double Sayer (Divine) dans Yu-Gi-Oh! 5D's et Paradox dans le film de Yu-Gi-Oh! (Réunis au-delà du temps).

 III III (ou Trey) est le petit frère de IV et V et est un autre membre de la famille Arclight. Il utilise un deck Chronomal basé sur différents trésors nationaux. Il se montre moins dominant que ses grands frères, et se liera d'amitié avec Yuma. On découvrira plus tard que son vrai nom est Mikael Arclight. Son premier duel dans la série était contre Shark. Sa mission était de lui donner le numéro 32 "requin Drakonnien". Shark a pris le contrôle du numéro et Trey a fait exprès de perdre le duel. Plus tard il participa au tag duel avec Quattro contre Kaito (Kite) et Yuma . Trey a perdu son duel et pensa que lui et Quattro n'avaient pas perdu le duel à cause de Kaito mais plutôt à cause du pouvoir de Yuma. Poussé par la curiosité, il regarda son duel contre Shark puis alla à sa rencontre. Trey mangea avec Yuma et sa famille et se remémore son passé: quand lui et Quattro se disputait pour une carte. Il pleura puis provoqua Yuma en duel. Il demanda à Tron du pouvoir. Lors de son duel contre Yuma il arriva à faire disparaitre Astral et utilisa le pouvoir le pouvoir du blason pour retirer la confiance de Yuma. Trey avait changé de personnalité dans ce duel et Trey utilisa une carte qui détruit les alentours du terrains et qui ouvrait la porte des mondes parallèles. Il donna son pouvoir à Yuma pour que sa s'arete et il perd son duel . Il demanda à Yuma de faire revenir sa famille d'avant et Yuma accepta la requête.  

 V V alias Christopher(ou Quinton) est l'aîné de la famille Tron. La plupart de  ses cartes magique et piège ont dans leur noms "enfer" et il utilise un deck de technologie. ses cartes maitresses sont numéro 9 "sphère Dyson et numéro C9 "  Sphère Dyson du Chaos". Son vrai nom est Christopher(Chris pour faire plus court) Arclight. À l’époque il était le mentor de Kaito (Kite). Il a appris à Kaito à faire des duels mais quand il a appris ce que son père est devenu il est part très en colère. Son but est de se venger du docteur Faker. Dans les quarts de finale du "world duel carnival" il affronta Kaito mais a perdu son duel. Dans la deuxième saison de la série, lui et ses frères font des recherches sur le monde Barian et savent que Astral est mort.

 Empereur de Barian 
Les empereur de barian sont les principaux antagonistes de la série yu gi oh zexal 2

 Girag 
Girag est le premier empereur de barian qui va sur Terre pour dérober les numéros de yuma. Comme il ne peut pas utiliser ses numéros et ses pouvoirs d’origine sur Terre, il manipulera des gens pour prendre les numéros. Il utilise un  « main » et ses cartes maitresses sont les numéros 106 « Main de Géant » et C106 « Main Rouge de Géant ». Son meilleur ami est Arito (Alit) et il a une relation amicale avec les autres empereurs.

Dans sa vie passé, il était le commandant japonais d'une grande armée.

 Arito ( Alit ) 
Arito  est le deuxième empereur à aller sur terre. Dès lors, il rencontre Kotori (Tori) et tombe amoureux d'elle. Il essaya de la séduire mais toutes ces opérations se finirent par un échec à cause de Tsukumo Yuma. Il provoqua Yuma en duel et le perda. Il est devenu un rival de Yuma et a une relation amicale avec lui . Il utile un deck de "battlin boxer" et ses cartes maitresses sont numéro 105 : Boxeur Indomptable Etoile Cetus et C105. Il est quelqu'un de passionné par les duels tout comme Yuma. Il s'entend bien avec Girag mais a un peu peur de Dorube (dumon) quand il le menace. Il ne s'entend pas du tout avec Misael. Dans sa vie passée, il était le plus puissant guerrier d'un village et il porte les espoirs de tous les enfants. Mais l'empereur du royaume l'a accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis et il fut exécuté dans l’arène. À cause de toute la haine et la tristesse qu'il a eu il a pu ressusciter en barian.

 Mizael (Mizar) 
À la suite des défaites de Girag et Arito, Mizar est obligé d'aller sur Terre. Dès son arrivée, il donne à Arito et Girag des sphères cubes de barian pour pouvoir battre Yuma et récupérer ses numéros. Il attaque directement Yuma et le défie en duel. Il se montre impitoyable et blesse yuma dès le début. Puis il invoque son monstre as numéro 107:Dragon tachyon aux yeux galactiques. Kaito (Kite) prend la place de Yuma pour le duel. Mizar et Kaito  sont tous les deux puissants puis Mizar lui montre sa vrai forme.Il devient le rival de Kaito. Il utilise un deck "tachyon" et sa carte maitresse est C107:Néo Dragon tachyon aux yeux galactiques. Il est quelqu'un de très arrogant mais s'entend bien avec Dorube (Dumon) et Girag mais ne supporte pas Vector et traite Alito "d’imbécile". Dans sa vie passé il était un maitre de dragon, il dirigeait un royaume avec lui mais un jour un désastre arriva et un shaman dit que c'est à cause du dragon que c’était arrivé. Puis les habitants essayaient de le tuer mais Mizar dit qu'il offre sa vie en échange de ne pas le tuer et soudain l’armée ennemi tira sur Mizar et le dragon.Mizar resta à ses côtés avant de mourir.

 Durube ( dumon ) 
Dumon est le sous chef des empereurs de barian. C'est lui qui envoie les empereurs sur Terre pour prendre les numéros. Son premier duel dans la série était contre Shark et il félicite les capacités de Shark. Contrairement à Mizar Arito et Girag et il n'a pas de masque sur sa tête dans sa vrais forme. Il utilise un deck "star séraphin" et ses cartes as sont 102 " sentinelle star séraphin" et C102 " noble demon". Il est quelqu'un de calme et qui fait confianceàa Mizael Girag Arito mais n'aime pas Vector car il agit sans son accord.Dans sa vie passé, il était un chevalier et le sous chef de l’armée du roi qui était son meilleur ami. Il a vu la sœur de son meilleur ami mourir. Son destrier était un pégase. Un jour des chevaliers voulaient tuer le roi mais dumon voulait leur rappeler comment ils étaient amis avec le roi mais les chevaliers n’écoutaient pas et voulaient le tuer. Soudain le pégase s'interposa et Dumon resta à ses cotes avant de mourir.

 Vector 
Vector est le barian qui a manipulé le Dr.Faker et Tron afin de récupérer les numéros et détruire le monde astral. Il s'est montré à Yuma en tant que Rei Shingetsu (Ray Shadows). Dans l’épisode 94, il a affronté Yuma  mais a perdu et a capturé Rei Shingetsu  puis a donné un numéro à Astral. Il les a ensuite attiré à Sargasso le cimetière des mondes parallèles. Il dévoile à Yuma qu'il est Rei Shingetsu et provoque le Dark zexal. Mais Yuma et Astral arrivent à le battre grâce à leur évolution. Vector est une personne manipulatrice et cruelle dont le seul but est de détruire le monde astral. Il ne s'entend avec aucun des empereurs de barian surtout Nasch  Merag et Mizael. Il a même fait tombé d'une falaise Merag et Nasch est parti la sauver. Il voue une haine à Nasch et Merag. Il utilise un deck "horreur des ténèbres" et ses cartes maitresses sont numéro 104 et C104. Dans sa vie passé, il était un prince fou qui détruisait tous les royaumes où il passait. Un jour il attaqua le royaume de Nasch et invoqua le numéro 73 pour tout détruire.Mais Merag se sacrifia pour que le numéro soit purifié. Nasch voulut se venger de Vector. Un jour, pour que la guerre se finisse, il défia en duel Nasch mais le perdit. Il se mit à tuer tous ses soldats, puis quand il n'y eut plus de soldats, il mit un terme à sa propre vie.

 Duellistes du WDC 
 Kakeru Kunitachi Kakeru Kunitachi est le premier adversaire que Yuma affronte lors du WDC. Il est le petit frère d'une paire de talentueux joueurs de football, et a quitté le football car il ne pouvait pas s'entendre avec les autres. Cependant, il reste un fan invétéré de football. En effet, on peut voir qu'il joue un deck Football et qu'il possède un ballon de foot fait à partir de cartes de duels de monstres.

 Shobee Yuatsu Shobee Yuatsu est un jeune enfant qui utilise un deck Machinerie Lourde, s'appuyant souvent sur la force pour compenser sa petite taille.

 Housaku Yasai Housaku Yasai est un duelliste rondelet qui adore les légumes, en particulir les tomates, et qui fait pousser ses propres légumes. Il participe au WDC pour accomplir son rêve de créer un jour un parc d'attractions avec pour thème les tomates, et affronte ses adversaires en utilisant la règle 'Match Mortel des Légumes', dans laquelle les joueurs doivent manger un légume afin de pouvoir attaquer. Il utilise un deck Tomate, son monstre clé étant le Roi Tomate : Rouge Rouge Roi.

 Charlie McCoy Charlie McCoy est une vieille connaissance de Kazuma, qui a eu une histoire romantique avec Akari. Il est un cambrioleur qui a volé la carte Number, Number 7 : Lucky Stripe, qui possède le pouvoir d'accorder à son possesseur une chance incroyable. Son but était de la livrer à sa nièce qui devait passer une opération.

 Shuta Hayami Shuta Hayami est un photographe indépendant doué pour prendre des photos. Il a été possédé par Number 25 : Fullmetal Photoglide - Focus Force, qui lui a donné la faculté de prendre des photos d'évènements futurs, lui permettant de prendre les premières photos de désastres en les créant lui-même. Il utilise un deck Photographie.

 Duellistes possédant un Numbers 
 Ukyo Kitano Ukyo Kitano est le professeur de Yuma qui a été possédé par la carte Numbers, Number 34 : Terreur-Byte. Il utilise un deck Bugman. C'est un professeur d'informatique qui peut développer des virus très facilement.

 Rikuo et Kaio Rikuo et Kaio sont deux frères qui dirigent un groupe clandestin de délinquants que Ryoga fréquente. Ils deviennent possédés par les cartes Numbers, Number 61 : Volcasaurus et Number 19 : Freezerdon respectivement et essaient de voler un deck inestimable, mais voient leur plan être contre-carré par Yuma et Ryoga dans un Tag Duel. Ils utilisent des techniques de triche afin de savoir comment jouer ses cartes en fonction de ce que son coéquipier a.

 Jin Jin est un voyant obsédé par le pouvoir des Numbers et qui devient un « Numbers Hunter », pour devenir soi-disant le serviteur de Kaito Tenjo. 
Il joue un deck Shaman.

 Yamikawa Yamikawa(Kaze) est un ancien étudiant de la Loge de Duel de Rokujuro. 
Il joue un deck Ninja Blindé. Sa carte clé est le monstre Numbers, Number 12 : Ninja Blindé - Ombre Cramoisi. La voix française de Kaze est fait pare Mathieu Moreau qui a aussi fait celle de Chad Princeton dans Yu-Gi-Oh! GX, celle de Bolt Taner et de Roman Goodwin dans Yu-Gi-Oh! 5D's

 Autres personnages 
 Mme Mizuki  Mizuki est la mère de Kotori.

 Tetsuko Takeda Tetsuko la grande sœur de Tetsuo et une bonne amie de Akari. Beaucoup plus mince que son frère et sa mère

 Tetsumi Takeda Tetsumi est la mère de Tetsuo et de Tetsuko.

 Mme Todoroki  Todoroki''' est la mère de Takashi.

Voir aussi 
 Yu-Gi-Oh! Zexal
 Liste des épisodes de Yu-Gi-Oh! Zexal
 Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer

Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh! Zexal